Лагоа (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Азорские острова. Расположен на острове Сан-Мигел. Численность населения — 8,9 тыс. жителей (посёлок), 14,1 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 45,57 км².

Праздник поселка — 11 апреля.

История 
Поселок основан в 1522 году.

Расположение 

Поселок расположен в 8 км на восток от адм.центра автономного региона города Понта-Делгада на южном берегу острова Сан-Мигел.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Рибейра-Гранде
 на востоке — муниципалитет Вила-Франка-ду-Кампу
 на юге — Атлантический океан
 на западе — муниципалитет Понта-Делгада

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Агуа-де-Пау
 Кабоку
 Носса-Сеньора-ду-Розариу
 Рибейра-Шан
 Санта-Круш

Фотогалерея

См. также 
 Азорские острова (автономный регион)
 Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
 Районы автономного региона Азорские острова

Ссылки 
 Официальная страница
 Лагоа. Фотографии, погода, карта и др.
 Photos from Lagoa

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
Города Португалии